

Бугунь — річка у Туркестанській області
 Бугунь — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Див. також 
 Бугунський сільський округ